Le soulier de satin (deutsch „Der seidene Schuh“) steht für:

 Le soulier de satin (Schauspiel), Schauspiel von Paul Claudel (1919–1923)
 Le soulier de satin (Oper), Oper von Marc-André Dalbavie (2021)